Дюбендорф () — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Устер. Население составляет 24 068 человек (на 31 декабря 2009 года). Официальный код — 0191.

Население

Транспорт 

Дюбендорф связан железнодорожным и автобусным сообщением с центром Цюриха (10 минут), Винтертуром (20 минут) и другими населенными пунктами кантона Цюрих.

На военном аэродроме Дюбендорфа находится один из пунктов базирования Rega. В настоящее время на нем уже не базируется реактивная авиация. Rega это центр неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в горах или угрозе жизни людей и животных. Rega была создана 27 апреля 1952 доктором Bucher, считающим, что швейцарской организации спасения необходимы специализированные воздушные подразделения.

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих